Anno Domini („az Úr évében”), az időszámításban évszámok leírásának egy formája (például 1082 AD)
 Active Directory, a Microsoft címtár-technológiája
 Action directe, földalatti politikai szervezet
 AD, Andorra ISO 3166-1 országkódja
 .ad, Andorra legfelsőbb szintű internetes tartományi kódja
 Analog Devices (AD), félvezetőgyártó szokásos rövidítése
 A/D, analóg-digitális átalakító
 Alzheimer's disease (AD), Alzheimer-kór